

Geografia 
 Hulst – municipalità dei Paesi Bassi nella provincia della Zelanda

Persone 
 Dominique van Hulst – cantante olandese
 Elly van Hulst – ex mezzofondista olandese
 Hendrik Christoffel van de Hulst – astronomo e matematico olandese
 Santy Hulst – calciatore olandese
 Stijn D'Hulst – pallavolista belga